Flush (engl.  für Rausch, Schwall, Spülung) steht für: 

 bei der Teeernte die Ernte im Frühling (first flush) oder im Frühsommer (second flush), siehe Tee#Qualität
 eine Kartenhand beim Pokerspiel, siehe Hand (Poker)#Flush
 eine Rötung der Haut oder die Gesichtsrötung, siehe Erröten und Sex flush
 einen Begriff aus der Rechnerarchitektur, siehe Cache#Cache Flush
 Flush (Roman), einen Roman von Virginia Woolf
 Flush (Kansas), Ort in den Vereinigten Staaten

Siehe auch:
 Flasch